Джеммано () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Римини.

Население составляет 1228 человек (2008 г.), плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 47855. Телефонный код — 0541.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.gemmano.rn.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/